Хуан Арагонский (; 28 июня 1478, Севилья — 4 октября 1497, Саламанка) — сын Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, принц Астурийский, наследник престолов Арагона и Кастилии.

Биография 
Хуан был вторым ребёнком и единственным сыном Фердинанда и Изабеллы, чей брак объединил Арагонское и Кастильское королевства.

Уже к 1479 году относятся первые планы относительно женитьбы принца: 28 августа было заключено предварительное соглашение о браке принца с английской принцессой Екатериной Йоркской, дочерью Эдуарда IV, 2 марта 1482 года этот договор был ратифицирован испанской стороной. Однако в августе 1483 года внезапно умер король Эдуард, а его дети были объявлены незаконнорожденными, и переговоры были прекращены.

Следующий проект возник в 1495 году в ответ на вторжение в Италию французского короля Карла VIII. Фердинанд, имевший в Италии свои интересы, заключил союз с императором Максимилианом, и его сын должен был жениться на дочери императора Маргарите, а одна из дочерей, Хуана — выйти за сына Максимилиана. 5 ноября 1495 года в Мехелене был заключён и договор и состоялось заключение брака per procuram.

Свадьбу сыграли в Бургосе 3 апреля 1497 года. Хуан был влюблён в свою жену, и этот брак должен был стать счастливым. Но уже осенью, когда супруги отправились в Португалию на свадьбу сестры Хуана Изабеллы, принц Астурийский заболел лихорадкой и 4 октября умер в Саламанке. Его тело было погребено в Авиле в монастырской церкви, а жена принца спустя несколько недель родила мёртвого ребёнка.

Смерть принца Хуана и его ребёнка сделала неизбежным угасание династии Трастамара и привела к воцарению в Испании Габсбургского дома в лице племянника Хуана — Карла V.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 

Трастамара
Инфанты Кастилии
Инфанты Арагона
Жиронские принцы
Астурийские принцы
Наследники, не вступившие на престол (Кастилия)
Наследники, не вступившие на престол (Арагон)
Похороненные в Авиле